Nanny peut désigner :

Une personnalité 
 Nanny ou la reine Nanny (environ 1685 - autour de 1755), héroïne nationale jamaïcaine.

Au cinéma et à la télévision 
 Nanny, une série télévisée britannique de la BBC diffusée de 1981 à 1983 ;  
 Nanny, un film américain de 2022 réalisé par Nikyatu Jusu.

Autres  
 , un prénom féminin ;  
 , surnom des baby-sitters britanniques.